Impératrice allemande peut faire référence à:
 voir Liste_des_épouses_des_souverains_de_Prusse#Impératrices_allemandes_et_reines_de_Prusse_(1871-1918)
 Disocactus phyllanthoides, une espèce de cactus

+
Espèce de Cactaceae (nom vernaculaire)